Das Advantage Cars Prague Open 2015 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Prag. Es war Teil der ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 10. bis 16. August 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Prag